Lomas pode referir-se a:
Loma, montículo artificial de terra do período pré-colombiano;
Loma Grande, distrito do Departamento de Cordillera, no Paraguai; 
Loma Plata, distrito do Departamento de Boquerón, no Paraguai; 
Lomas, município espanhol da província de Palência;
Lomas, distrito peruano da província de Caravelí, departamento de Arequipa;
Las Lomas, região do Estado norte-americano da Califórnia , no Condado de Monterrey;
Las Lomas, região do Estado norte-americano do Texas, no Condado de Starr;
Las Lomas, bairro da cidade de Assunção, Paraguai;
Lomas de Solymar, município uruguaio do departamento de Canelones;
Lomas del Mirador, município argentino da província de Buenos Aires;
Lomas de Zamora, município argentino da província de Buenos Aires.
Las Lomas (distrito), no Peru

Desambiguação
Desambiguações de topônimos